Artefakt (aus lateinisch ars, artis „Handwerk“, und factum „das Gemachte“) steht für:

 Artefakt (Archäologie), von Menschen hergestellter Gegenstand
 Artefakt (Diagnostik), scheinbarer Kausalzusammenhang
 Artefakt (Fotografie), unbeabsichtigter Unterschied zur Bildquelle
 Artefakt (Sozialforschung), Verfälschungen von Messergebnissen
 Artefakt (Technik), unechtes, durch Eigenschaften der Methode hervorgerufenes Ergebnis
 Artefakt (Computergrafik), sichtbare, unerwünschte Anzeige in digitalen Bildern
 Artefakt (UML), Modellelement in der Unified Modeling Language
 Artefakt (Album), Studioalbum (2004) der deutschen Metalcore-Band Aclys

Siehe auch: